|-
|(129001)||2004 TY247|| align=right|14,3|| align=right|2,795|| align=right|0,220|| align=right|16,63|| align=right|4,672||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129002)||2004 TR256|| align=right|14,8|| align=right|3,977|| align=right|0,221|| align=right|8,60|| align=right|7,929||HLD||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129003)||2004 TJ268|| align=right|15,8|| align=right|2,803|| align=right|0,084|| align=right|1,68|| align=right|4,691||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129004)||2004 TS286|| align=right|16,4|| align=right|2,561|| align=right|0,196|| align=right|3,47|| align=right|4,098||MBA||9. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129005)||2004 TK291|| align=right|16,6|| align=right|2,671|| align=right|0,029|| align=right|0,88|| align=right|4,365||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129006)||2004 TV294|| align=right|15,8|| align=right|2,816|| align=right|0,046|| align=right|5,33|| align=right|4,725||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129007)||2004 TP296|| align=right|15,5|| align=right|3,924|| align=right|0,289|| align=right|0,98|| align=right|7,772||HLD||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129008)||2004 TV296|| align=right|16,1|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|3,95|| align=right|5,164||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129009)||2004 TT302|| align=right|15,7|| align=right|2,880|| align=right|0,101|| align=right|2,91|| align=right|4,886||MBA||9. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129010)||2004 TB303|| align=right|16,2|| align=right|2,550|| align=right|0,100|| align=right|2,54|| align=right|4,071||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129011)||2004 TG306|| align=right|15,2|| align=right|2,972|| align=right|0,038|| align=right|9,70|| align=right|5,122||MBA||10. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129012)||2004 TM307|| align=right|15,9|| align=right|2,353|| align=right|0,098|| align=right|6,34|| align=right|3,609||MBA||10. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129013)||2004 TX310|| align=right|15,0|| align=right|3,083|| align=right|0,041|| align=right|8,34|| align=right|5,413||MBA||10. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129014)||2004 TE317|| align=right|15,7|| align=right|2,761|| align=right|0,129|| align=right|3,19|| align=right|4,587||MBA||11. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129015)||2004 TJ321|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,045|| align=right|13,44|| align=right|5,402||MBA||11. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129016)||2004 TS321|| align=right|16,2|| align=right|2,814|| align=right|0,061|| align=right|4,18|| align=right|4,719||MBA||11. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129017)||2004 TD324|| align=right|15,6|| align=right|3,035|| align=right|0,138|| align=right|2,70|| align=right|5,286||MBA||11. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129018)||2004 TF324|| align=right|16,0|| align=right|2,908|| align=right|0,038|| align=right|1,92|| align=right|4,958||MBA||11. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129019)||2004 TS325|| align=right|15,3|| align=right|3,002|| align=right|0,080|| align=right|2,02|| align=right|5,201||MBA||13. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129020)||2004 TL328|| align=right|15,7|| align=right|2,284|| align=right|0,131|| align=right|7,53|| align=right|3,451||MBA||4. října 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129021)||2004 TS330|| align=right|16,0|| align=right|2,612|| align=right|0,174|| align=right|2,40|| align=right|4,220||MBA||9. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129022)||2004 TM335|| align=right|16,7|| align=right|2,431|| align=right|0,142|| align=right|1,33|| align=right|3,789||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129023)||2004 TB336|| align=right|16,0|| align=right|3,037|| align=right|0,064|| align=right|0,13|| align=right|5,291||MBA||10. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129024)||2004 TA339|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,136|| align=right|16,97|| align=right|5,473||MBA||12. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129025)||2004 TX343|| align=right|16,3|| align=right|2,872|| align=right|0,052|| align=right|0,61|| align=right|4,867||MBA||14. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129026)||2004 TE345|| align=right|14,6|| align=right|3,169|| align=right|0,094|| align=right|18,01|| align=right|5,642||MBA||15. října 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129027)||2004 TJ345|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,214|| align=right|15,38|| align=right|5,502||MBA||15. října 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(129028)||2004 TR346|| align=right|16,5|| align=right|2,237|| align=right|0,087|| align=right|4,52|| align=right|3,346||MBA||15. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129029)||2004 TQ348|| align=right|16,7|| align=right|2,385|| align=right|0,093|| align=right|6,93|| align=right|3,683||MBA||7. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129030)||2004 TR349|| align=right|15,4|| align=right|2,983|| align=right|0,122|| align=right|3,10|| align=right|5,151||MBA||9. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129031)||2004 TW349|| align=right|15,8|| align=right|2,912|| align=right|0,097|| align=right|2,51|| align=right|4,970||MBA||9. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129032)||2004 TS356|| align=right|14,2|| align=right|3,172|| align=right|0,205|| align=right|23,66|| align=right|5,650||MBA||14. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129033)||2004 TV356|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,168|| align=right|12,62|| align=right|4,439||MBA||14. října 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129034)||2004 TH360|| align=right|15,5|| align=right|2,756|| align=right|0,043|| align=right|4,48|| align=right|4,575||MBA||10. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129035)||2004 US2|| align=right|15,3|| align=right|2,632|| align=right|0,058|| align=right|9,66|| align=right|4,268||MBA||18. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129036)||2004 UC4|| align=right|14,3|| align=right|3,107|| align=right|0,157|| align=right|17,48|| align=right|5,476||MBA||16. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129037)||2004 UL4|| align=right|14,9|| align=right|3,055|| align=right|0,094|| align=right|14,67|| align=right|5,338||MBA||16. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129038)||2004 UY4|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,184|| align=right|20,33|| align=right|4,667||MBA||16. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129039)||2004 UC5|| align=right|15,0|| align=right|2,981|| align=right|0,069|| align=right|11,39|| align=right|5,146||MBA||18. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129040)||2004 UY5|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,024|| align=right|10,91|| align=right|5,139||MBA||20. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129041)||2004 UV7|| align=right|15,2|| align=right|3,167|| align=right|0,134|| align=right|3,32|| align=right|5,636||MBA||21. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129042)||2004 VF2|| align=right|14,3|| align=right|3,171|| align=right|0,037|| align=right|16,52|| align=right|5,645||MBA||2. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129043)||2004 VN3|| align=right|16,4|| align=right|2,391|| align=right|0,098|| align=right|5,13|| align=right|3,696||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129044)||2004 VW3|| align=right|15,1|| align=right|3,037|| align=right|0,183|| align=right|1,76|| align=right|5,292||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129045)||2004 VR4|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,088|| align=right|11,46|| align=right|4,417||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129046)||2004 VY4|| align=right|14,9|| align=right|3,042|| align=right|0,034|| align=right|8,48|| align=right|5,305||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129047)||2004 VR5|| align=right|15,1|| align=right|2,941|| align=right|0,025|| align=right|10,79|| align=right|5,043||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129048)||2004 VV5|| align=right|15,0|| align=right|2,851|| align=right|0,099|| align=right|13,39|| align=right|4,813||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129049)||2004 VQ6|| align=right|16,7|| align=right|2,229|| align=right|0,206|| align=right|1,97|| align=right|3,328||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129050)||2004 VW9|| align=right|16,2|| align=right|2,785|| align=right|0,130|| align=right|14,78|| align=right|4,648||MBA||3. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129051)||2004 VO10|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,073|| align=right|9,86|| align=right|5,193||MBA||3. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129052)||2004 VC11|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,075|| align=right|16,07|| align=right|5,305||MBA||3. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129053)||2004 VP12|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,110|| align=right|11,95|| align=right|5,526||MBA||3. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129054)||2004 VM13|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,149|| align=right|14,79|| align=right|4,413||MBA||1. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129055)||2004 VC16|| align=right|15,8|| align=right|2,852|| align=right|0,153|| align=right|10,86|| align=right|4,814||MBA||5. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129056)||2004 VQ17|| align=right|15,2|| align=right|2,912|| align=right|0,067|| align=right|5,39|| align=right|4,968||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129057)||2004 VL18|| align=right|15,8|| align=right|2,925|| align=right|0,064|| align=right|1,06|| align=right|5,003||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129058)||2004 VQ18|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,081|| align=right|3,42|| align=right|3,793||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129059)||2004 VS18|| align=right|15,2|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|17,91|| align=right|5,558||MBA||4. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129060)||2004 VH21|| align=right|15,3|| align=right|3,018|| align=right|0,151|| align=right|2,64|| align=right|5,241||MBA||4. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129061)||2004 VM22|| align=right|15,1|| align=right|2,968|| align=right|0,055|| align=right|9,84|| align=right|5,113||MBA||4. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129062)||2004 VL25|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,139|| align=right|4,75|| align=right|4,303||MBA||4. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129063)||2004 VF26|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,062|| align=right|8,24|| align=right|5,499||MBA||4. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129064)||2004 VT26|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,152|| align=right|10,20|| align=right|5,345||MBA||4. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129065)||2004 VV27|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,123|| align=right|9,33|| align=right|5,457||MBA||5. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129066)||2004 VY28|| align=right|15,4|| align=right|3,051|| align=right|0,104|| align=right|0,08|| align=right|5,328||MBA||7. listopadu 2004||Wrightwood||J. W. Young
|-
|(129067)||2004 VD31|| align=right|16,6|| align=right|2,325|| align=right|0,188|| align=right|3,07|| align=right|3,546||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129068)||2004 VU52|| align=right|15,5|| align=right|2,987|| align=right|0,092|| align=right|1,66|| align=right|5,162||MBA||4. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129069)||2004 VD53|| align=right|15,5|| align=right|3,134|| align=right|0,202|| align=right|1,96|| align=right|5,546||MBA||5. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129070)||2004 VV53|| align=right|15,4|| align=right|2,996|| align=right|0,057|| align=right|9,99|| align=right|5,185||MBA||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129071)||2004 VF54|| align=right|14,4|| align=right|3,136|| align=right|0,069|| align=right|14,30|| align=right|5,552||MBA||3. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129072)||2004 VD57|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,141|| align=right|16,66|| align=right|5,103||MBA||5. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129073)||2004 VP59|| align=right|15,2|| align=right|3,160|| align=right|0,127|| align=right|3,28|| align=right|5,616||MBA||9. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129074)||2004 VE61|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,138|| align=right|13,40|| align=right|5,169||MBA||5. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129075)||2004 VA62|| align=right|14,5|| align=right|3,102|| align=right|0,090|| align=right|12,98|| align=right|5,463||MBA||6. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129076)||2004 VB62|| align=right|15,2|| align=right|3,010|| align=right|0,080|| align=right|10,06|| align=right|5,221||MBA||6. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129077)||2004 VC62|| align=right|15,4|| align=right|3,019|| align=right|0,072|| align=right|11,28|| align=right|5,245||MBA||6. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129078)||2004 VL65|| align=right|16,7|| align=right|2,275|| align=right|0,186|| align=right|3,17|| align=right|3,431||MBA||8. listopadu 2004||Vicques||Vicques
|-
|(129079)||2004 VZ70|| align=right|14,2|| align=right|3,935|| align=right|0,215|| align=right|2,34|| align=right|7,804||HLD||7. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129080)||2004 VM73|| align=right|14,6|| align=right|3,410|| align=right|0,143|| align=right|13,73|| align=right|6,297||MBA||6. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129081)||2004 VH75|| align=right|14,9|| align=right|3,065|| align=right|0,077|| align=right|9,28|| align=right|5,365||MBA||14. listopadu 2004||Cordell-Lorenz||Cordell-Lorenz
|-
|(129082)||2004 VK76|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,324||MBA||12. listopadu 2004||Catalina||CSS
|-
|(129083)||2004 VC80|| align=right|15,0|| align=right|3,242|| align=right|0,124|| align=right|6,23|| align=right|5,837||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129084)||2004 VM88|| align=right|15,0|| align=right|2,870|| align=right|0,121|| align=right|5,59|| align=right|4,861||MBA||11. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129085)||2004 VY88|| align=right|15,3|| align=right|3,252|| align=right|0,119|| align=right|4,77|| align=right|5,863||MBA||11. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129086)||2004 VK89|| align=right|15,7|| align=right|2,675|| align=right|0,089|| align=right|4,90|| align=right|4,375||MBA||11. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129087)||2004 VW90|| align=right|15,8|| align=right|2,850|| align=right|0,022|| align=right|3,06|| align=right|4,812||MBA||3. listopadu 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129088)||2004 VE91|| align=right|14,7|| align=right|3,117|| align=right|0,020|| align=right|8,08|| align=right|5,503||MBA||3. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129089)||2004 VX91|| align=right|15,7|| align=right|2,786|| align=right|0,015|| align=right|5,45|| align=right|4,651||MBA||3. listopadu 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129090)||2004 WB|| align=right|14,8|| align=right|3,167|| align=right|0,093|| align=right|10,55|| align=right|5,636||MBA||17. listopadu 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129091)||2004 WE5|| align=right|15,2|| align=right|3,044|| align=right|0,200|| align=right|1,90|| align=right|5,310||MBA||18. listopadu 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129092)||2004 WB10|| align=right|15,1|| align=right|3,007|| align=right|0,073|| align=right|11,87|| align=right|5,215||MBA||19. listopadu 2004||Haleakala-Faulkes||FT Educational Project
|-
|(129093)||2004 WR10|| align=right|14,5|| align=right|3,147|| align=right|0,095|| align=right|16,59|| align=right|5,581||MBA||19. listopadu 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129094)||2004 XZ|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,074|| align=right|12,18|| align=right|5,240||MBA||1. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129095)||2004 XC1|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,069|| align=right|12,37|| align=right|4,253||MBA||1. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129096)||2004 XU1|| align=right|15,0|| align=right|3,074|| align=right|0,153|| align=right|8,14|| align=right|5,390||MBA||1. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129097)||2004 XX1|| align=right|14,3|| align=right|3,122|| align=right|0,023|| align=right|16,85|| align=right|5,515||MBA||1. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129098)||2004 XQ2|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,051|| align=right|10,05|| align=right|5,121||MBA||1. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129099) Spoelhof||2004 XU3|| align=right|15,6|| align=right|3,085|| align=right|0,176|| align=right|7,48|| align=right|5,418||MBA||3. prosince 2004||Calvin-Rehoboth||L. Molnar
|-
|(129100)||2004 XY4|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,050|| align=right|2,82|| align=right|4,465||MBA||2. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129101) Geoffcollyer||2004 XF6|| align=right|15,3|| align=right|3,047|| align=right|0,072|| align=right|1,12|| align=right|5,317||MBA||9. prosince 2004||Jarnac||Jarnac
|-
|(129102)||2004 XO9|| align=right|15,6|| align=right|2,899|| align=right|0,065|| align=right|2,16|| align=right|4,935||MBA||2. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129103)||2004 XG15|| align=right|17,0|| align=right|2,371|| align=right|0,178|| align=right|2,23|| align=right|3,651||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129104)||2004 XW17|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,144|| align=right|17,84|| align=right|5,434||MBA||7. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129105)||2004 XT20|| align=right|15,2|| align=right|3,038|| align=right|0,205|| align=right|3,49|| align=right|5,295||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129106)||2004 XD21|| align=right|15,0|| align=right|2,907|| align=right|0,035|| align=right|3,10|| align=right|4,955||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129107)||2004 XH21|| align=right|15,2|| align=right|2,990|| align=right|0,165|| align=right|2,64|| align=right|5,170||MBA||8. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129108)||2004 XO24|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,159|| align=right|2,01|| align=right|4,206||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129109)||2004 XF32|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,082|| align=right|3,21|| align=right|4,608||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129110)||2004 XM40|| align=right|16,4|| align=right|2,226|| align=right|0,176|| align=right|2,99|| align=right|3,320||MBA||10. prosince 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(129111)||2004 XE48|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,051|| align=right|8,52|| align=right|5,600||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129112)||2004 XZ59|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,062|| align=right|3,65|| align=right|4,566||MBA||12. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129113)||2004 XT63|| align=right|15,5|| align=right|3,171|| align=right|0,065|| align=right|3,94|| align=right|5,645||MBA||2. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129114)||2004 XZ72|| align=right|14,1|| align=right|3,209|| align=right|0,056|| align=right|12,98|| align=right|5,747||MBA||9. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129115)||2004 XE79|| align=right|14,3|| align=right|2,994|| align=right|0,065|| align=right|11,39|| align=right|5,179||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129116)||2004 XN102|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,052|| align=right|15,84|| align=right|5,654||MBA||12. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129117)||2004 XZ105|| align=right|15,3|| align=right|3,160|| align=right|0,029|| align=right|7,69|| align=right|5,617||MBA||11. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129118)||2004 XP109|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,106|| align=right|3,56|| align=right|4,185||MBA||13. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129119)||2004 XA111|| align=right|15,7|| align=right|2,707|| align=right|0,038|| align=right|5,13|| align=right|4,454||MBA||14. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129120)||2004 XS120|| align=right|15,5|| align=right|2,938|| align=right|0,109|| align=right|2,62|| align=right|5,036||MBA||14. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129121)||2004 XS123|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,056|| align=right|15,53|| align=right|4,128||MBA||10. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129122)||2004 XA126|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,157|| align=right|11,02|| align=right|5,230||MBA||11. prosince 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(129123)||2004 XY142|| align=right|15,9|| align=right|2,764|| align=right|0,168|| align=right|4,40|| align=right|4,593||MBA||9. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129124)||2004 XB144|| align=right|15,1|| align=right|3,123|| align=right|0,070|| align=right|16,01|| align=right|5,519||MBA||12. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129125)||2004 XA162|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,092|| align=right|9,21|| align=right|5,120||MBA||15. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(129126)||2004 XJ165|| align=right|15,3|| align=right|2,949|| align=right|0,007|| align=right|10,86|| align=right|5,063||MBA||2. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129127)||2004 XA167|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,139|| align=right|4,33|| align=right|4,223||MBA||2. prosince 2004||Palomar||NEAT
|-
|(129128)||2004 XE182|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,127|| align=right|9,32|| align=right|5,457||MBA||14. prosince 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129129)||2004 YJ|| align=right|14,6|| align=right|3,107|| align=right|0,205|| align=right|25,31|| align=right|5,475||MBA||17. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129130)||2004 YP20|| align=right|13,1|| align=right|5,103|| align=right|0,069|| align=right|1,49|| align=right|11,53||JUT||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129131)||2004 YY27|| align=right|15,0|| align=right|3,225|| align=right|0,106|| align=right|4,56|| align=right|5,790||MBA||17. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(129132)||2004 YS28|| align=right|16,6|| align=right|2,643|| align=right|0,020|| align=right|1,39|| align=right|4,296||MBA||16. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129133)||2004 YZ31|| align=right|11,8|| align=right|5,202|| align=right|0,044|| align=right|23,20|| align=right|11,87||JUT||20. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129134)||2005 AC5|| align=right|11,9|| align=right|5,248|| align=right|0,066|| align=right|14,76|| align=right|12,03||JUT||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(129135)||2005 AD21|| align=right|12,0|| align=right|5,309|| align=right|0,038|| align=right|33,10|| align=right|12,24||JUT||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(129136)||2005 AM22|| align=right|14,0|| align=right|3,074|| align=right|0,040|| align=right|9,21|| align=right|5,389||MBA||7. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129137)||2005 AP27|| align=right|12,8|| align=right|5,171|| align=right|0,057|| align=right|12,50|| align=right|11,76||JUT||13. ledna 2005||Vicques||Vicques
|-
|(129138)||2005 AN38|| align=right|16,7|| align=right|2,556|| align=right|0,188|| align=right|3,81|| align=right|4,085||MBA||13. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(129139)||2005 AV48|| align=right|15,1|| align=right|3,177|| align=right|0,188|| align=right|2,36|| align=right|5,661||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129140)||2005 AO50|| align=right|12,4|| align=right|5,192|| align=right|0,016|| align=right|9,36|| align=right|11,83||JUT||13. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129141)||2005 AL57|| align=right|15,7|| align=right|3,039|| align=right|0,051|| align=right|8,38|| align=right|5,297||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129142)||2005 AS60|| align=right|13,1|| align=right|5,221|| align=right|0,050|| align=right|1,30|| align=right|11,93||JUT||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129143)||2005 BZ16|| align=right|16,6|| align=right|2,535|| align=right|0,066|| align=right|2,82|| align=right|4,034||MBA||16. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129144)||2005 BP25|| align=right|12,0|| align=right|5,129|| align=right|0,078|| align=right|27,74|| align=right|11,62||JUT||18. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(129145)||2005 CE|| align=right|13,0|| align=right|5,221|| align=right|0,052|| align=right|18,46|| align=right|11,93||JUT||1. února 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(129146)||2005 CF38|| align=right|14,5|| align=right|3,204|| align=right|0,173|| align=right|19,72|| align=right|5,735||MBA||4. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(129147)||2005 CY70|| align=right|12,7|| align=right|5,166|| align=right|0,055|| align=right|16,51|| align=right|11,75||JUT||1. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(129148)||2005 ET49|| align=right|16,3|| align=right|2,731|| align=right|0,027|| align=right|4,50|| align=right|4,514||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(129149)||2005 EP51|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,059|| align=right|1,67|| align=right|4,194||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(129150)||2005 EF93|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,199|| align=right|16,30|| align=right|4,368||MBA||8. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129151)||2005 EE99|| align=right|16,8|| align=right|2,615|| align=right|0,198|| align=right|5,85|| align=right|4,227||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(129152)||2005 EQ133|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,101|| align=right|9,96|| align=right|4,661||MBA||9. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(129153)||2005 EL140|| align=right|12,6|| align=right|5,182|| align=right|0,007|| align=right|26,76|| align=right|11,80||JUT||10. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(129154)||2005 EG188|| align=right|16,5|| align=right|2,332|| align=right|0,176|| align=right|2,69|| align=right|3,560||MBA||10. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129155)||2005 EV260|| align=right|16,7|| align=right|2,536|| align=right|0,174|| align=right|5,06|| align=right|4,037||MBA||12. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129156)||2005 EN264|| align=right|16,2|| align=right|2,693|| align=right|0,102|| align=right|4,44|| align=right|4,418||MBA||13. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129157)||2005 ET305|| align=right|16,9|| align=right|2,447|| align=right|0,157|| align=right|1,85|| align=right|3,827||MBA||10. března 2005||Calvin-Rehoboth||Calvin-Rehoboth
|-
|(129158)||2005 FD8|| align=right|14,9|| align=right|2,952|| align=right|0,038|| align=right|11,15|| align=right|5,072||MBA||30. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(129159)||2005 GS16|| align=right|15,7|| align=right|2,758|| align=right|0,070|| align=right|1,47|| align=right|4,580||MBA||2. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129160)||2005 GH41|| align=right|16,1|| align=right|2,737|| align=right|0,033|| align=right|6,56|| align=right|4,528||MBA||5. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129161)||2005 GP64|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,070|| align=right|15,23|| align=right|4,259||MBA||2. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(129162)||2005 GF65|| align=right|13,5|| align=right|3,216|| align=right|0,079|| align=right|21,42|| align=right|5,766||MBA||2. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129163)||2005 GX69|| align=right|16,0|| align=right|3,152|| align=right|0,089|| align=right|1,88|| align=right|5,594||MBA||4. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129164)||2005 GE97|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,048|| align=right|21,32|| align=right|4,093||MBA||7. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129165)||2005 GP113|| align=right|15,6|| align=right|3,022|| align=right|0,107|| align=right|7,79|| align=right|5,252||MBA||9. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129166)||2005 GX161|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,130|| align=right|13,98|| align=right|4,230||MBA||14. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129167)||2005 JZ18|| align=right|15,9|| align=right|2,737|| align=right|0,045|| align=right|2,77|| align=right|4,528||MBA||4. května 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129168)||2005 JR27|| align=right|15,7|| align=right|2,762|| align=right|0,012|| align=right|7,25|| align=right|4,589||MBA||3. května 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129169)||2005 JU77|| align=right|15,2|| align=right|2,981|| align=right|0,038|| align=right|10,51|| align=right|5,146||MBA||10. května 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(129170)||2005 JK124|| align=right|14,8|| align=right|3,158|| align=right|0,035|| align=right|10,34|| align=right|5,610||MBA||11. května 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129171)||2005 JE132|| align=right|15,1|| align=right|3,160|| align=right|0,185|| align=right|16,00|| align=right|5,616||MBA||13. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129172)||2005 JP137|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,134|| align=right|15,37|| align=right|4,226||MBA||13. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(129173)||2005 JG139|| align=right|15,5|| align=right|3,097|| align=right|0,149|| align=right|17,30|| align=right|5,450||MBA||13. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(129174)||2005 JK179|| align=right|14,4|| align=right|3,104|| align=right|0,219|| align=right|12,79|| align=right|5,468||MBA||14. května 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129175)||2005 KT11|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,179|| align=right|3,49|| align=right|3,655||MBA||30. května 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129176)||2005 LM2|| align=right|14,6|| align=right|3,205|| align=right|0,137|| align=right|13,19|| align=right|5,737||MBA||2. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(129177)||2005 LN2|| align=right|15,2|| align=right|3,043|| align=right|0,093|| align=right|9,70|| align=right|5,307||MBA||2. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(129178)||2005 LK6|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,061|| align=right|6,95|| align=right|3,695||MBA||4. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129179)||2005 LN15|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,122|| align=right|21,10|| align=right|4,157||MBA||4. června 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129180)||2005 LB17|| align=right|15,7|| align=right|3,048|| align=right|0,078|| align=right|8,65|| align=right|5,322||MBA||6. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129181)||2005 LM34|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,085|| align=right|7,28|| align=right|3,348||MBA||10. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129182)||2005 LK38|| align=right|16,8|| align=right|2,456|| align=right|0,126|| align=right|6,23|| align=right|3,848||MBA||11. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129183)||2005 LH39|| align=right|15,9|| align=right|2,545|| align=right|0,063|| align=right|14,11|| align=right|4,059||MBA||11. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129184)||2005 LL41|| align=right|16,7|| align=right|2,350|| align=right|0,153|| align=right|4,43|| align=right|3,603||MBA||12. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129185)||2005 LO47|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,222|| align=right|1,15|| align=right|3,764||MBA||14. června 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129186)||2005 LJ48|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,114|| align=right|7,26|| align=right|3,627||MBA||13. června 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129187)||2005 LB50|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,130|| align=right|29,23|| align=right|4,187||MBA||11. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(129188)||2005 MM4|| align=right|15,6|| align=right|2,699|| align=right|0,137|| align=right|12,66|| align=right|4,434||MBA||17. června 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129189)||2005 ML8|| align=right|16,1|| align=right|2,586|| align=right|0,167|| align=right|5,64|| align=right|4,158||MBA||27. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129190)||2005 MW12|| align=right|16,9|| align=right|2,255|| align=right|0,183|| align=right|4,04|| align=right|3,385||MBA||29. června 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129191)||2005 MG15|| align=right|17,0|| align=right|2,297|| align=right|0,161|| align=right|6,47|| align=right|3,480||MBA||29. června 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129192)||2005 MQ32|| align=right|15,0|| align=right|3,015|| align=right|0,165|| align=right|10,36|| align=right|5,235||MBA||28. června 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129193)||2005 MU39|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,074|| align=right|5,66|| align=right|3,469||MBA||29. června 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129194)||2005 MS40|| align=right|15,9|| align=right|2,534|| align=right|0,085|| align=right|13,70|| align=right|4,032||MBA||30. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129195)||2005 ML46|| align=right|16,1|| align=right|2,674|| align=right|0,084|| align=right|4,38|| align=right|4,373||MBA||28. června 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129196)||2005 MV52|| align=right|16,2|| align=right|2,368|| align=right|0,220|| align=right|3,39|| align=right|3,644||MBA||30. června 2005||Catalina||CSS
|-
|(129197)||2005 NC|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,198|| align=right|14,89|| align=right|4,486||MBA||2. července 2005||Mayhill||A. Lowe
|-
|(129198)||2005 NW2|| align=right|15,6|| align=right|2,728|| align=right|0,141|| align=right|10,53|| align=right|4,505||MBA||3. července 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129199)||2005 NK7|| align=right|15,1|| align=right|2,770|| align=right|0,154|| align=right|13,57|| align=right|4,609||MBA||2. července 2005||Catalina||CSS
|-
|(129200)||2005 NC9|| align=right|15,4|| align=right|3,078|| align=right|0,014|| align=right|3,23|| align=right|5,399||MBA||1. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129201)||2005 NF10|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,052|| align=right|13,60|| align=right|4,413||MBA||3. července 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129202)||2005 NO21|| align=right|17,1|| align=right|2,293|| align=right|0,230|| align=right|2,95|| align=right|3,471||MBA||1. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129203)||2005 NF28|| align=right|15,3|| align=right|2,746|| align=right|0,316|| align=right|6,54|| align=right|4,550||MBA||5. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129204)||2005 NN32|| align=right|15,6|| align=right|3,021|| align=right|0,010|| align=right|9,03|| align=right|5,251||MBA||5. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129205)||2005 NP32|| align=right|15,6|| align=right|2,930|| align=right|0,005|| align=right|9,79|| align=right|5,016||MBA||5. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129206)||2005 NU32|| align=right|15,8|| align=right|2,746|| align=right|0,243|| align=right|7,40|| align=right|4,550||MBA||5. července 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129207)||2005 ND41|| align=right|13,1|| align=right|5,258|| align=right|0,065|| align=right|3,50|| align=right|12,06||JUT||4. července 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129208)||2005 NO56|| align=right|16,1|| align=right|2,983|| align=right|0,095|| align=right|1,45|| align=right|5,150||MBA||5. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129209)||2005 NP60|| align=right|15,4|| align=right|3,132|| align=right|0,068|| align=right|10,88|| align=right|5,543||MBA||10. července 2005||Catalina||CSS
|-
|(129210)||2005 NZ64|| align=right|15,2|| align=right|3,074|| align=right|0,039|| align=right|9,15|| align=right|5,388||MBA||1. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129211)||2005 NC66|| align=right|15,9|| align=right|2,652|| align=right|0,055|| align=right|3,35|| align=right|4,317||MBA||1. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129212)||2005 NA69|| align=right|16,5|| align=right|2,425|| align=right|0,209|| align=right|5,42|| align=right|3,775||MBA||3. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129213)||2005 NF69|| align=right|16,0|| align=right|2,870|| align=right|0,061|| align=right|0,98|| align=right|4,861||MBA||4. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129214)||2005 NW69|| align=right|15,8|| align=right|2,978|| align=right|0,055|| align=right|2,60|| align=right|5,137||MBA||4. července 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(129215)||2005 NQ79|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,087|| align=right|21,09|| align=right|5,566||MBA||9. července 2005||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(129216)||2005 NQ82|| align=right|14,5|| align=right|3,119|| align=right|0,252|| align=right|15,03|| align=right|5,508||MBA||10. července 2005||Catalina||CSS
|-
|(129217)||2005 NB85|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,037|| align=right|10,72|| align=right|5,173||MBA||3. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129218)||2005 NP96|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,198|| align=right|1,62|| align=right|3,621||MBA||7. července 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129219)||2005 NO99|| align=right|16,1|| align=right|2,903|| align=right|0,052|| align=right|7,75|| align=right|4,945||MBA||10. července 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129220)||2005 NK102|| align=right|14,5|| align=right|3,154|| align=right|0,308|| align=right|24,05|| align=right|5,601||MBA||10. července 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129221)||2005 OC4|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,105|| align=right|8,57|| align=right|3,876||MBA||26. července 2005||Haleakala||NEAT
|-
|(129222)||2005 OL12|| align=right|17,0|| align=right|2,325|| align=right|0,197|| align=right|2,16|| align=right|3,545||MBA||29. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129223)||2005 OQ14|| align=right|16,7|| align=right|2,247|| align=right|0,243|| align=right|6,87|| align=right|3,368||MBA||31. července 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129224)||2005 OR14|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,177|| align=right|3,27|| align=right|3,606||MBA||31. července 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129225)||2005 OV14|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,228|| align=right|1,52|| align=right|3,716||MBA||31. července 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129226)||2005 OX19|| align=right|16,2|| align=right|2,699|| align=right|0,226|| align=right|10,04|| align=right|4,432||MBA||28. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129227)||2005 OY20|| align=right|16,9|| align=right|2,408|| align=right|0,079|| align=right|1,87|| align=right|3,735||MBA||28. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129228)||2005 OM23|| align=right|15,5|| align=right|3,023|| align=right|0,059|| align=right|7,62|| align=right|5,255||MBA||30. července 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129229)||2005 PB1|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,090|| align=right|5,58|| align=right|3,693||MBA||1. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129230)||2005 PX1|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,198|| align=right|3,31|| align=right|3,696||MBA||1. srpna 2005||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(129231)||2005 PE2|| align=right|16,8|| align=right|2,331|| align=right|0,165|| align=right|4,10|| align=right|3,558||MBA||2. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129232)||2005 PG3|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,274|| align=right|6,35|| align=right|5,371||MBA||2. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129233)||2005 PH3|| align=right|14,8|| align=right|3,094|| align=right|0,272|| align=right|5,22|| align=right|5,440||MBA||2. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129234) Silly||2005 PS5|| align=right|17,2|| align=right|2,244|| align=right|0,038|| align=right|6,68|| align=right|3,360||MBA||8. srpna 2005||Saint-Sulpice||B. Christophe
|-
|(129235)||2005 PS18|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,143|| align=right|3,16|| align=right|3,533||MBA||15. srpna 2005||Pla D'Arguines||Pla D'Arguines
|-
|(129236)||2005 PE19|| align=right|16,9|| align=right|2,214|| align=right|0,161|| align=right|0,60|| align=right|3,295||MBA||2. srpna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(129237)||2005 PJ19|| align=right|15,6|| align=right|2,778|| align=right|0,081|| align=right|4,69|| align=right|4,629||MBA||4. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129238)||2005 QV|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,155|| align=right|5,50|| align=right|3,351||MBA||22. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129239)||2005 QD4|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,042|| align=right|6,52|| align=right|4,675||MBA||24. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129240)||2005 QK5|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,186|| align=right|2,03|| align=right|3,733||MBA||22. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129241)||2005 QS13|| align=right|14,7|| align=right|3,953|| align=right|0,240|| align=right|1,95|| align=right|7,857||HLD||24. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129242)||2005 QB14|| align=right|15,4|| align=right|2,954|| align=right|0,036|| align=right|1,88|| align=right|5,076||MBA||24. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129243)||2005 QQ18|| align=right|17,2|| align=right|2,259|| align=right|0,162|| align=right|2,00|| align=right|3,394||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129244)||2005 QC21|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,205|| align=right|2,31|| align=right|3,647||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129245)||2005 QN24|| align=right|16,6|| align=right|2,361|| align=right|0,233|| align=right|5,33|| align=right|3,628||MBA||27. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129246)||2005 QE25|| align=right|15,8|| align=right|2,908|| align=right|0,027|| align=right|2,89|| align=right|4,957||MBA||27. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129247)||2005 QJ26|| align=right|16,4|| align=right|2,392|| align=right|0,167|| align=right|4,23|| align=right|3,698||MBA||27. srpna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(129248)||2005 QV33|| align=right|17,6|| align=right|2,262|| align=right|0,264|| align=right|1,60|| align=right|3,401||MBA||25. srpna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(129249)||2005 QQ41|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,135|| align=right|5,06|| align=right|3,453||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(129250)||2005 QY41|| align=right|15,0|| align=right|3,116|| align=right|0,238|| align=right|6,86|| align=right|5,499||MBA||26. srpna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek